Die Saison 1955/56 der mexikanischen Segunda División war die sechste Spielzeit einer landesweit ausgetragenen zweiten Liga in Mexiko.

Veränderungen 
Gegenüber der vorangegangenen Spielzeit gab es folgende Änderungen: Nicht mehr dabei waren die Aufsteiger Club Atlas Guadalajara, Club Deportivo Zamora und Club Deportivo Cuautla sowie die aus der Liga zurückgezogene Mannschaft des Club Deportivo Anáhuac. Neu hinzugekommen war der aus der ersten Liga im Rahmen eines Sonderturniers abgestiegene Club Deportivo Marte. Der Meister von 1954 wurde auch in der zweiten Liga nach unten durchgereicht und fand sich am Saisonende mit nur einem einzigen Saisonsieg und der einzigen zweistelligen Niederlage auf dem letzten Tabellenplatz. Weitere „Newcomer“ waren der nach einer einjährigen Pause in die Liga zurückgekehrte Club Oviedo und der neu in die Liga aufgenommene Club Montecarlo.

Kreuz- und Abschlusstabelle 1955/56 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, ein Kürzel der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet. Die Reihenfolge der Vereine bestimmt sich anhand der in dieser Saison erzielten Platzierung in der Gesamtsaisontabelle. Angaben zu den absolvierten Spielen (Sp.), Siegen (S), Unentschieden (U), Niederlagen (N) sowie des Torverhältnisses (Tore) und der erzielten Punkte befinden sich in den Feldern rechts neben der Kreuztabelle.

Statistik

Siehe auch 
 Segunda División (Mexiko)
 Liste der mexikanischen Fußball-Zweitligavereine

Weblinks 
 Die mexikanische Saison 1955/56 bei RSSSF

Fußballsaison 1955/56
1955